Александр Густавович Брикнер (, Санкт-Петербург — , Йена) — российский историк немецкого происхождения, профессор кафедры истории Дерптского университета; отец географа и метеоролога Эдуарда Брикнера. Занимался, главным образом, исследованием процесса европеизации России.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье купца немецко-балтийского происхождения. Учился в Петришуле с 1846 по 1851 год. После окончания школы несколько лет служил в конторе торгового дома.

В 1858 году вместе со своим другом Эдуардом Доббертом уехал в Германию, где в Йене, Берлине и Гейдельберге изучал историю и политэкономию — слушал лекции Гейссера, Дройзена, Ранке, Куно Фишера, Раумера.

Получив в 1860 году степень доктора философии в Гейдельбергском университете за диссертацию «Zur Geschichte des Reichstags zu Worms», Брикнер с 1861 года начал преподавать в Санкт-Петербурге историю в Училище правоведения (в 1861—1862 гг. преподавал политэкономию в гимназии Видемана). В 1864 году защитил магистерскую диссертацию «Медные деньги в России (1653—1663)». 

В 1867 году, получив в Дерптском университете степень доктора истории за диссертацию «Finanzgeschichtliiche Studien. Kupfergeldkrise», был приглашён в Новороссийский университет, а в 1871 году занял кафедру русской истории в Дерптском университете. 

Выйдя в отставку, в 1892 году он переселился в Йену, где и умер 3 ноября 1896 года.

Внук — латвийский музыковед, скрипач и музыкальный педагог Карл Брюкнер (дед скрипача Гидона Кремера).

Литературный труд 
Его важнейшие труды посвящены, главным образом, культурной и политической истории России, преимущественно XVII и XVIII веков. Главной темой, вокруг которой группировались все крупные работы Брикнера, служил процесс «европеизации» России путём проникновения западноевропейских понятий и интересов. Результаты своих работ на эту тему Брикнер изложил в крупном труде «Die Europaisirung Russlands. Land und Volk» (Гота, 1888).

Он придавал особенное значение эпохе Петра Великого, но в освещении держался её несколько устарелого взгляда, чрезмерно оттеняя косность русской жизни московского периода.
Наиболее крупными работами Брикнера были «Материалы для жизнеописания графа Н. П. Панина», ч. I—VII (, 1888—1892) и начало обширного труда по общей истории России, предпринятого для серии «Geschichte der europaischen Staaten» Геерена и Укерта и имевшего в виду немецких читателей. Вышла в свет только первая часть этого труда, задуманного в 2-х томах: «Geschichte Russland bis zum Ende des XVIII Jahrhunderts. B. I. Ueberblick der Entwickelung bis zum Tode Peters des Grossen» (Гота, 1896).

В 1891 году вышла в свет его монография, посвящённая Григорию Александровичу Потемкину (Потёмкин — : Издание К. Л. Риккера, 1891).
Брикнеру принадлежат труды по истории XVIII века: биография И. Т. Посошкова, русско-шведские отношения, денежный счёт.

История Петра Великого 

«История Петра Великого» (, 1882) (Том 1 Том 2) — главный литературный труд Брикнера встретил довольно суровую оценку со стороны специалистов, но, несомненно, удовлетворял потребности широких кругов читающей публики блестящим стилем. В этой книге он старался отразить причинно-следственные связи и предпосылки петровских реформ и их значение на дальнейшем развитии России. Понимание Брикнером личности Петра Великого и его влияние на Россию выражается следующими строками из книги:
События идут в истории самостоятельно, независимо от отдельных личностей. Россия и без Петра стала бы великой державой. Но продолжительность этого процесса величием и гениальностью Петра значительно изменилась и сократилась. Он не создал нового направления в истории России, но народ был быстро подвинут на уже готовый путь. Народ, который мог создать Петра, имеет право гордиться. Он явился плодом соприкосновения русского народного духа с общечеловеческой культурой. Петр привел мысль о таком соединении, что обеспечивает ему одно из первых мест в истории человечества.
В «Истории Петра Великого» А. Г. Брикнеру удалось хорошо исследовать личность царя, особенности его характера, ума и неутомимой деятельности. Особое внимание автор уделяет важности внутренних преобразований, а не успехам на международной арене.

История Екатерины Второй 
Из многочисленных работ Брикнера, относящихся к эпохе Екатерины, наиболее крупной была «История Екатерины II», появившаяся сначала в 1883 году по-немецки в коллекции Онкена («Allgemeine Geschichte»), в 1885 году — в русской переделке, со многими иллюстрациями. В этом труде особенно обстоятельно изложена история внешних событий, войн и дипломатических событий; слабее освещение внутренней жизни и реформ (чрезмерное внимание уделяется «Наказу» Екатерины, немного переоценивается его значение). Брикнер подвёл итоги деятельности Екатерины следующим образом:
Необычайно богато одаренная природой, в силу целого ряда благоприятных обстоятельств обладая высоким положением, Екатерина оказалась способной выполнить возложенную на неё судьбой задачу; ей в этом помогла чрезвычайная сила воли; она умела пользоваться выгодами своего положения, жизнью вообще, неутомимой работой в особенности. Екатерина производит впечатление личности, отличавшейся не только громадными умственными способностями, но и благоприятными качествами души. До сих пор историки особенно охотно останавливались то на внешнем блеске и на громкой славе её царствования, то на неоспоримых слабостях её частной жизни. Попытавшись разработать появившиеся в последнее время исторические материалы, мы старались изобразить личность и царствование Екатерины беспристрастнее, многостороннее наших предшественников. Из общего обзора деятельности Екатерины мы получаем следующий вывод: она действовала успешно в качестве посредницы между прогрессом и культурой Западной Европы, с одной стороны, и бытом России — с другой. При ней значительно упрочилось могущество и влияние России во всемирной системе государств; во время царствования Екатерины благодаря её инициативе Россия быстро продвинулась вперед на пути прогресса, европеизации.

Итоги деятельности 
Как в крупных своих трудах, так и в многочисленных статьях, рассеянных по русским и немецким журналам, Брикнер был не только самостоятельным исследователем, но также популяризатором новых явлений в русской историографии, посвященной вопросам политической и культурной истории XVII—XVIII веков. Труды его, появлявшиеся на немецком языке, много содействовали правильному ознакомлению заграничной публики с русской историей.

Подробный обзор научной деятельности Брикнера см. в некрологе, составленном Е. Ф. Шмурло («Журнал Министерства народного просвещения». — 1897, февраль).

Библиография 
 Война России с Швецией: в 1788—1790 годах / Соч. А. Брикнера. — Санкт-Петербург: Печ. В. Головина, 1869. — [2], II, 299 с.
 Иллюстрированная история Екатерины II, издание А. С. Суворина, , 1885. — С. 1—253.
 История Петра Великого. [В 2  т., в  6 ч. Ч. 1—6]. — : Издание А. С. Суворина, 1882—1883. — [6], XX,  [2], 686, VIII, 27  с., 41 л. ил.
 История Екатерины Второй
 Медные деньги в России 1656—1663. — 1864.
 Новые издания по вопросу о начале Семилетней войны: публицистика. — Санкт-Петербург: Тип. В. С. Балашева и К°, 1872. — 72 с.
  Осада Очакова в 1788 году. — Санкт-Петербург: Тип. В. С. Балашева и К°, 1873. — 60 с.
 Император Иоанн Антонович и его родственники (1741—1807). — : Унив. тип. (Катков и К°), 1874. — 149 с.
 Лаврентий Рингубер: публицистика. — С.-Петербург : Тип. В. С. Балашева и К°, 1884. — 29 с.
 Иллюстрированная история Петра Великого. Т. 1 / [сочинение] бывшего профессора Юрьевского университета А. Г. Брикнера. — С.-Петербург: издание П. П. Сойкина. — 1902. — [2], 386, [2] с.
 Иллюстрированная история Петра Великого. Т. 2 / [сочинение] бывшего профессора Юрьевского университета А. Г. Брикнера. — С.-Петербург: издание П. П. Сойкина. — 1903. — [2], 294, [2] с.
 Смерть Павла I / А. Г. Брикнер; Со ст. В. И. Семевского; Пер. М. Чепинской. — Санкт-Петербург: М. В. Пирожков, 1907. — [2], L, 161 с.

См. также отдельные статьи в современных журналах:

  «Зельмира». Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. (1782—1788) // Исторический вестник, 1890. — Т. 41. — № 8. — С. 277—303,  продолжение в № 9.
  Вскрытие чужих писем и депеш при Екатерине II (перлюстрация) // Русская старина, 1873. — Т. 7. — № 1. — С. 75-84.
 Дипломатия в манеже. (По документам, заимствованным из саксонского архива в Дрездене) // Исторический вестник, 1903. — Т. 60. — № 11. — С. 559—565.
 Екатерина II и доктора М. А. Вейкард в 1784—1789 гг. // Русская старина, 1891. — Т. 72. — № 12. — С. 531—564.
 К истории цен в России XVIII века // Исторический вестник, 1885. — Т. 20. — № 5. — С. 259—280.
 Князь М. М. Щербатов как член Большой Комиссии 1767 г. // Исторический вестник, 1881. — Т. 3. — № 10. — С. 217—249.
 Первые годы царствования Екатерины II (По депешам голландского резидента Мейнерцгагена) // Исторический вестник, 1884. — Т. 18. — № 10. — С. 5—24.
  Петр Великий в Дрездене в 1698, 1711 и 1712 гг. // Русская старина, 1874. — Т. 11. — № 12. — С. 728—734.
 Принц Гессен-Гомбургский в России. (1723—1745) // Исторический вестник, 1893. — Т. 52. — № 4. — С. 162—168.
 Путешествие Екатерины II в Крым // Исторический вестник, 1885. — Т. 21. — № 7. — С. 5-23; № 8. — С. 242—264; № 9. — С. 444—509.
 Россия и Европа при Петре Великом // Исторический вестник, 1880. — Т. 2. — № 7. — С. 103—434.
 Русский двор в 1728—1733 годах. По донесениям английских резидентов // Исторический вестник, 1890. — Т. 46. — № 10. — С. 36—63.
 Русский двор в 1826—1832 годах // Исторический вестник, 1891. — Т. 46. — № 12. — С. 783—795.
 Екатерина II и французская революция // Исторический вестник. 1895. № 8.
 Русский двор при Петре II. 1727—1730. По документам венского архива // Вестник Европы, 1896. — Кн. 1. — № 1 — С. 99-125.

Примечания

Литература 
 
 

Историография Петра I
Историография Екатерины Великой
Выпускники Гейдельбергского университета
Ученики Петришуле
Преподаватели гимназии Видемана
Преподаватели Императорского училища правоведения
Профессора Императорского Дерптского университета
Преподаватели Новороссийского университета